Henry Dwight ist der Name folgender Personen:

* Henry Edwin Dwight (1797–1832), US-amerikanischer Pädagoge und Reiseschriftsteller
 Henry W. Dwight (Henry Williams Dwight; 1788–1845), US-amerikanischer Politiker